Фаллибилизм (от  «подверженный ошибкам, погрешимый») — направление постпозитивизма, согласно которому любое научное знание принципиально не является окончательным, а есть лишь промежуточная интерпретация истины, подразумевающая последующую замену на лучшую интерпретацию. Принцип фаллибилизма пересекается с принципом толерантности Поппера.

Понятие «фаллибилизм» было разработано Чарльзом Сандерсом Пирсом, который утверждал, что в любой данный момент времени наше знание о реальности носит частичный и предположительный характер, есть точка в континууме недостоверности и неопределённости. Ю. К. Мельвиль приводит афористическое высказывание Пирса:
Абсолютная непогрешимость может быть присуща лишь папе римскому и экономическим советникам, но я совершенно уверен, что она не присуща таблице умножения.

Идею развивали Карл Поппер и Уиллард Ван Орман Куайн.

Примечания

Ссылки 
 Альберт Х. Трактат о критическом разуме. Добавление к проблематике обоснования
 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Фаллибилизм против фальсификационизма

Эпистемология
Философия науки